Жбанкова — українське прізвище, жіноча форма прізвища .

Відомі носії 
 Жбанкова Вікторія Геннадіївна ( 1984) — білоруська акторка театру.
 Жбанкова Ольга Борисівна (1943—2021) — український мистецтвознавець, член Національної спілки художників України (НСХУ) (1986).

Примітки